Кутин:

 Кутин — растительный воск, образуемый жирными кислотами с низкой молекулярной массой.

Топоним 
 Кутин — крепость полабских славян на острове Коль в Плауэр-Зе.
 Кутин — деревня в Кличевском районе Могилёвской области Белоруссии.
 Кутин — село в Заречненском районе Ровненской области Украины.

Фамилия 
 Кутин, Алексей Агеевич (1918—1945) — Герой Советского Союза.
 Кутин, Денис Сергеевич (род. 1993) — российский футболист.

См. также 
 
 
 Кутинчев